Weltkulturenmuseum oder Weltkulturen Museum steht für:
 Weltkulturen Museum, Frankfurt am Main
 Världskulturmuseet, Schweden
 Världskulturmuseerna, Schweden

Siehe auch:
 Museum Weltkulturen, Mannheim